Cryptobasidiaceae är en familj av svampar. Cryptobasidiaceae ingår i ordningen Exobasidiales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Cryptobasidiaceae